WFPL steht für:
 Workers Film and Photo League
 WFPL-FM

Abkürzung